Il doppio femminile  del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Anna Maria Fernández e Peanut Louie che hanno battuto in finale Lea Antonoplis e Beverly Mould 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Heather Ludloff /  Marcella Mesker (primo turno)
 Rosalyn Fairbank /  Candy Reynolds (semifinali)

 Betsy Nagelsen /  Wendy White (quarti di finale)
 Alycia Moulton /  Paula Smith (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1984